Gesundheitsforschung steht für:

 Gesundheitssystemforschung
 Partei für Gesundheitsforschung